Carballal est un nom propre qui peut désigner de nombreuses localités espagnoles, dont :

 O Carballal (La Corogne), ou Carballal en espagnol, hameau du municipio de Melide, dans la province de La Corogne en Galice.
 O Carballal (Lugo) ou Carballal en espagnol, hameau du municipio de Palas de Rei, dans la province de Lugo en Galice.

Homonymie de localités